Isabela Anglická ( Isabella of England,  Isabella d'Inghilterra, 1214, Gloucester – 1. prosince 1241, Foggia) byla královnou Sicílie a císařovnou Svaté říše římské. Manželství s Fridrichem Štaufským strávila v ústraní harému.

Život 

Isabela byla dcerou anglického krále Jana a Isabely z Angoulême. Podle dobových pramenů byla mimořádná krasavice a ke sňatku s císařem Fridrichem Štaufským došlo na počátku roku 1235, kdy na anglický dvůr přijeli císařovi vyslanci, aby obhlédli potenciální nevěstu.

Ve Westminsteru se konala svatba v zastoupení, kdy císaře zastoupil jeho kancléř Petr z Viney a navlékl Isabele snubní prsten. V květnu téhož roku se Isabela s bohatou výbavou vydala přes Canterbury, kde se poklonila hrobu Tomáše Becketa a požádala jej o přímluvu, na evropský kontinent. V červenci téhož roku se ve Wormsu manželé poprvé setkali. Nevěsta se císaři údajně zamlouvala a po svatebních oslavách poslal téměř celý její anglický doprovod zpět do vlasti.

Po příchodu do Sicilského království byla ubytována ve Fridrichově harému a porodila několik dětí. Těsně před smrtí se sešla s bratrem Richardem, který se přes Sicílii vracel z křížové výpravy. Zemřela v prosinci 1241 při porodu a byla pohřbena v katedrále Santa Maria Assunta v Andrii. Papežská kurie rozšířila pověst, že ji Fridrich záměrně otrávil.

Pravděpodobně je společně se svým mužem a nevlastním synem Konrádem zobrazena na románsko-gotické fresce na stropě hlavní lodi skalní kaple sv. Markéty poblíž Melfi, zobrazující tři laické postavy oblečené v sokolnickém oblečení a ustupující před smrtkami.

Vývod z předků

Odkazy

Poznámky

Reference

Externí odkazy 
 
  www.genealogie-mittelalter.de
  Genealogie

Ženy
Plantageneti
Anglické princezny
Sicilské královny
Manželky panovníků Svaté říše římské
Narození v Gloucesteru
Zemřelé v souvislosti s porodem
Úmrtí ve Foggii
Pohřbení v katedrále v Andrii
Narození v roce 1214
Úmrtí 1. prosince
Úmrtí v roce 1241